Бакош — словацьке прізвище.

Відомі носії 
 Марек Бакош (1983) — словацький футболіст, півзахисник та нападник.
 Мартін Бакош (1990) — словацький хокеїст, лівий нападник.